Madhuri Dixit (Marathi: माधुरी दीक्षित, Bombay, 15 mei 1967) is een Indiase actrice.

Biografie
Dixit had als klein meisje al een passie voor dansen, ze volgde een acht jaar durende training in klassieke Indiase dans met de intentie later een professionele danseres te worden. Tijdens haar studie microbiologie nam ze deel aan activiteiten zoals drama, wat haar aan sprak. Na haar studie maakte ze de keus om fulltime actrice te worden. Ze maakte in 1984 haar debuut met de film Abodh wat geen succes was, evenals enkele films erna. Haar doorbraak kwam met Tezaab. Begin jaren '90 gaf ze een reeks van hit films wat haar één van de grotere artiesten maakte. Eind jaren '90 begon het succes af te nemen. Ze stapte in 1999 in het huwelijksbootje met chirurg Shriram Madhav Nene uit Los Angeles, ze was na haar huwelijk nog in enkele films te zien, na Devdas besloot ze naar Denver te verhuizen en zich op haar huwelijk te richten.  

Na een afwezigheid van vijf jaar maakte Dixit in 2007 een terugkeer met Aaja Nachle, hoewel het  succes zich niet meer herhaalde werd ze in 2008 door de Indiase regering onderscheiden met de Padma Shri voor haar contributie in de filmindustrie. Dixit besloot in 2011 met haar gezin terug naar Mumbai te verhuizen. In 2012 kreeg ze haar eigen wassenbeeld in het Madame Tussauds.

Filmografie

Films

Webseries

Externe link 
 

Indiaas acteur